26-й чемпионат Европы по баскетболу проходил в Загребе (СР Хорватия, Югославия) с 20 по 25 июня 1989 года. В финальной стадии приняли участие 8 национальных сборных, разделённые на 2 группы. Чемпионом стала сборная Югославии.

Участники

Групповой этап

Группа А 

1 тур

2 тур

3 тур

Группа B 

1 тур

2 тур

3 тур

Матчи за 5-8 места

Матчи за 5-8 места

Матч за 7-е место

Матч за 5-е место

Матчи за 1-4 места

Полуфиналы

Матч за 3-е место

Финал

Победители

Итоговое положение

Составы команд

Примечания

Ссылки 
 Чемпионат Европы по баскетболу 1989
 Чемпионат Европы по баскетболу 1989 на сайте архива ФИБА

 
1989 год в баскетболе
Июнь 1989 года
Спорт в Хорватии в 1989 году
Международные соревнования по баскетболу в Югославии
Международные спортивные соревнования в Загребе
Чемпионаты Европы в Югославии
Международные соревнования по баскетболу в Хорватии
Чемпионаты Европы в Хорватии